Шестой этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2014/2015 пройдёт 7-8 февраля 2015 года на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. Забеги пройдут на дистанциях 500 и 1000 метров у мужчин и женщин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Мужчины

День 1

500 м

1000 м

День 2

500 м

1000 м

Женщины

День 1

500 м (группа А)

1000 м (группа А)

День 2

500 м (группа А)

1000 м (группа А) 
 

* PB — личный рекорд

Ссылки 
 Результаты этапа на сайте ИСУ

Примечания 

2015 год в конькобежном спорте
этап 6